Debat, een discussievorm waarbij het de bedoeling is een stelling te verdedigen of juist te bestrijden
Debatteren (spel), sport waarbij het gaat om het zo goed mogelijk beargumenteren en presenteren van een stelling
Debatteren (boeddhisme), een discussiemethode onder Tibetaans boeddhistische monniken om het niveau te testen